

Patronyme 

 Barbara Pym (1913–1980), romancière anglaise ;
 Dick Pym (1893-1988), joueur anglais de football ;
 Francis Pym (1922–2008), homme politique britannique ;
 John Pym (1584-1643), homme politique britannique ;
 John Pym (1891-1969), joueur anglais de rugby à XV ;
 John Pym (1900-date inconnue), joueur de rugby à XV australien ;
 Pym (1942-1996), pseudonyme de Jean-Jacques Vimard, dessinateur français de bande dessinée

Personnage de fiction 
 Henry Pym, super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Hope Pym, super-villaine appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, roman de Edgar Allan Poe.